Miller House ist der Name folgender Bauwerke:

Im NRHP gelistete Objekte:
 Miller House (Alaska), ID-Nr. 71001092
 Miller House (Arkansas), ID-Nr. 99000547
 Miller House (Colorado), ID-Nr. 83001291
 Miller House (Indiana), ID-Nr. 00000706
 Miller House (Louisiana), ID-Nr. 96000431
 Miller House (New York), ID-Nr. 76001292
 Miller House (Tennessee), ID-Nr. 78002587
 Miller House (Texas), ID-Nr. 84001814
 Miller House (Dane County, Wisconsin), ID-Nr. 79000339
 Miller House (Rock County, Wisconsin), ID-Nr. 80000399

In Schottland
 Miller House (Cromarty)